Le Prince étudiant peut se référer à :

Le Prince étudiant (Old Heidelberg), film muet américain de John Emerson, sorti en 1915, première adaptation de la pièce Vieil Heidelberg (Alt Heidelberg) de Wilhelm Meyer-Förster, créée en 1903 ;
Le Prince étudiant (Alt Heidelberg), film muet allemand d'Hans Behrendt, sorti en 1923, deuxième adaptation de la pièce ; 
Le Prince étudiant (The Student Prince), opérette américaine, musique de Sigmund Romberg, lyrics et livret de Dorothy Donnelly, créée à Broadway en 1924, troisième adaptation de la pièce ;
Le Prince étudiant (The Student Prince in Old Heidelberg), film muet  américain d'Ernst Lubitsch et John M. Stahl, sorti en 1927, quatrième adaptation de la pièce ;
Le Prince étudiant (The Student Prince), film musical américain de Richard Thorpe, sorti en 1954, adaptation de l'opérette ;
Le Prince étudiant (The Student Prince), téléfilm américain de Simon Curtis, diffusé en 1998, sans rapport avec les œuvres pré-citées.